

Cinema
The Bushwhackers – film del 1925 diretto da Raymond Longford
La jena del Missouri (The Bushwhackers) – film del 1951 diretto da Rod Amateau

Musica
The Bushwhackers – gruppo musicale country australiano attivo dal 1971

Televisione
I guerriglieri (The Bushwhackers) – episodio della prima stagione della serie televisiva statunitense Wonder Woman trasmesso il 29 gennaio 1977

Altro
The Bushwhackers – tag team di wrestler
Bushwhackers – milizie irregolari durante la rivoluzione americana e la guerra di secessione americana